Nazwa Rytele odnosi się do miejscowości:
 Rytele Suche
 Rytele Święckie
 Rytele-Olechny
 Rytele-Wszołki

Zobacz też: Rytel